Hüttenhof steht für:

 Hüttenhof (Bad Salzungen), Ortsteil von Bad Salzungen im Wartburgkreis in Thüringen
 Hüttenhof (Fensterbach), Ortsteil der Gemeinde Fensterbach im Landkreis Schwandorf des Regierungsbezirks Oberpfalz im Freistaat Bayern